Amazones (mitologia), poble llegendari de dones guerreres 
 Amazones (satèl·lit) satèl·lit artificial d'Hispasat
 Amazonlar (Amazones en turc) sobrenom de l'equip femení de rugbi Bostanlı SK
 Toponímia:
 Riu Amazones, cabalós riu d'Amèrica 
 Conca de l'Amazones, conjunt de recursos hídrics que convergeixen al riu Amazones així com els territoris que hi drenen
 Departament de l'Amazones, divisió administrativa de Colòmbia 
 Estat de l'Amazones (Brasil), divisió administrativa del Brasil 
 Estat de l'Amazones (Veneçuela), divisió administrativa de Veneçuela 
 Regió de l'Amazones, divisió administrativa del Perú
 Selva de l'Amazones, regió d'Amèrica del Sud